Příjmení Vochoč nosí více osobností:

 Jan Vochoč (1865–1920) – český malíř
 Karel Vochoč (1930–1987) – český herec
 Martin Jan Vochoč (1910–1967) – český starokatolický duchovní
 Otakar Vochoč (1863–1953) – český politik
 Vladimír Vochoč (1894–1985) – český právník a diplomat, který jako konzul v Marseille pomohl mnoha židovským uprchlíkům

Externí odkazy 
 

Česká příjmení